Кокс () — прізвище англійського або валлійського походження. З'явилось незалежно у декількох місцях на території Великої Британії у варіаціях, що були зведені з часом до написання «Cox». Існують також два ірландських прізвища, які були англіфіковані у «Cox».

Перша згадка прізвища  у сучасному написанні зустрічається 18 жовтня 1556 року, коли якась Алісеа Кокс вийшла заміж за якогось Баркрейва Вестдропа у церкві Сент-Мартін-ін-зе-Філдс. Cox — 69-те за поширенням прізвище у Великій Британії (у 1881 році — 65-те), а також 72-ге у США та 70-те в Австралії.

Відомі носії прізвища 
 Алакуа Кокс (;  1997) — індіанська акторка.
 Алан Кокс (;  1968) — програміст, один з розробників ядра Linux.
 Біллі Кокс (;  1941) — американський бас-гітарист
 Браян Деніс Кокс (;  1946) — шотландський актор.
 Браян Едвард Кокс (; 1968) — англійський фізик, ведучий науково-популярних програм.
 Гелен Кокс () — американська акторка кіно, татру та телебачення.
 Джейден Кокс (; 1995) — американський борець вільного стилю, олімпійський медаліст (2016).
 Джеймс Кокс (; 1723—1800) — англійський годинникар, ювелір, винахідник.
 Іан Кокс (;  1971) — тринідадський футболіст, захисник.
 Кароліна Кокс (;  1937) — член і колишня віце-спікер британської Палати лордів, соціолог і правозахисник.
 Кеньйон Кокс (; 1856—1919) — американський художник представник академізму, монументаліст, ілюстратор, викладач.
 Кортні Кокс (;  1964) — американська акторка.
 Лаверн Кокс (;  1972) — американська актриса, продюсер і ЛГБТ-активістка.
 Ліонель Кокс (;  1981) — бельгійський стрілець, олімпійський медаліст (2012).
 Лінн Кокс (;  1957) — американська плавчиня на довгі дистанції у відкритій воді та письменниця.
 Луїза Кокс (; 1865—1945) — американська художниця-портретистка.
 Мекіа Кокс (;  1981) — американська акторка і танцівниця.
 Пет Кокс (;  1952) — ірландський і європейський політичний діяч.
 Ронні Кокс (;  1938) — американський актор, співак і музикант.
 Саймон Кокс (;  1987) — ірландський футболіст, нападник.
 Тіні Кокс (;  1953) — нідерландський політик-соціаліст, парламентар, проросійський член ПАРЄ від Нідерландів.
 Чарлі Кокс (;  1982) — англійський актор.

Примітки